Die zweite Auflage des Uber Cups, der Weltmeisterschaft für Damenmannschaften im Badminton, fand 1960 statt. Sieger wurde das Team aus den USA, welches im Finale Dänemark mit 5:2 besiegte.

Vorrunde

Australasienzone

1. Runde

Endrunde

Asienzone

1. Runde 

Freilos für Indien.

Endrunde

Europazone

1. Runde 

Freilos für Schottland, Irland und Schweden.

2. Runde

Endrunde

Endrunde

1. Runde

2. Runde

Finale

Turnierplan

Weblinks 
 
 

1960
Badminton 1960
Badmintonwettbewerb in den Vereinigten Staaten
Sportveranstaltung in Philadelphia
Frauensport in den Vereinigten Staaten